Borneobronzemannetje
 Javaans bronzemannetje
 Moluks bronzemannetje
 Spitsstaartbronzemannetje
 Stippelbronzemannetje
 Streepkopbronzemannetje
 Witbuikbronzemannetje
 Zwartkeelbronzemannetje